AU eller Au har flere betydninger:

 Aarhus Universitet – et dansk universitet
 Afrikanske Union – en sammenslutning af afrikanske lande
 Akademiuddannelser i Danmark – en person, der har gennemført en videregående akademiuddannelse
 Astronomisk enhed – en astronomisk længdeenhed
 Guld – et ædelmetal